Membrillo puede referirse a:
 membrillo, árbol (a veces llamado "membrillero") y su fruto, referidos a especies de tres géneros distintos:
 membrillo común, única especie del género Cydonia;
 membrillo chino, única especie del género Pseudocydonia;
 membrillos con flor, especies de membrillo del género Chaenomeles, originarias del este de Asia;
 membrillo, dulce de membrillo o carne de membrillo (en México llamado "ate"), jalea elaborada a partir del fruto anterior, que se consume en bocadillos, repostería y platos dulces.
 El Membrillo Bajo, aldea de Huelva (España)
 El Membrillo Alto, aldea de Huelva (España)
 El Membrillo (Toledo), aldea de Toledo (España)
 El Membrillo (Teruel), pedanía de Albarracín (Teruel)